Маришко подрумиче може да се отнася за:

 Маришко подрумиче – растителен вид, български ендемит;
 Маришко подрумиче (защитена местност) – защитена местност в България.